A lun név jelentései:
 Lun, falu Horvátországban, Novalja községben, Lika-Zengg megyében
 Lun Jucseng város része Kínában, Sandong tartományban, Belső-Mongóliában
 Lun népcsoport Kambodzsában